

Административно деление на Дания от 1 януари 2007 г. 
 Списък с областите на Дания

Административно деление на Дания до 1 януари 2007 г.

Бележки